Attert peut faire référence à :
 Attert, une commune francophone de Belgique située en province de Luxembourg ;
 l’Attert, une rivière belgo-luxembourgeoise ;
 la ligne de l'Attert, une ancienne ligne ferroviaire luxembourgeoise recyclée en piste cyclable.